Анатолий Ленский:
 Ленский, Анатолий Васильевич (1938—1998) — журналист.
 Ленский, Анатолий Викторович (1940—2008) — советский и российский учёный в области механики, сын В. С. Ленского.